Yoshihiro Shoji (Numazu, 14 de setembro de 1989) é um futebolista profissional japonês que atua como meia.

Carreira 
Yoshihiro Shoji começou a carreira no Machida Zelvia. 

Naturais de Numazu
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Vegalta Sendai